Coblença (Alemanya), ciutat d'Alemanya que pertany a l'estat de Renània-Palatinat.
 Coblença (Suïssa), municipi de Suïssa que pertany al cantó d'Argòvia, districte de Zurzach.